Бартка может означать:

 Бартка — топорик, распространённый среди горцев Карпат.
 Бартка, Дэвид — американский актёр.